La palabra Camarón puede hacer referencia a:

Animales 
Un gran número de crustáceos de la clase Malacostraca a veces también conocidos como gambas y langostinos; en especial:
Los pertenecientes al infraorden Caridea. 
Los perteneciente al suborden Natantia.
Los pertenecientes a la familia Penaeidae.
La mayoría de especies comerciales denominadas camarón, pertenecen al género Palaemon.
Al Crangon crangon (camarón gris) o (camarón de arena).
Al camarón mantis.

Personas
Camarón de la Isla (1950-1992), cantaor flamenco gaditano.
Nicolás Camarón, escultor y arquitecto español, padre del pintor valenciano.
José Camarón Boronat (1731-1803), pintor valenciano que dio origen a toda una saga de pintores:
José Camarón y Meliá (1760-1819), pintor y grabador, hijo del anterior.
Vicente Camarón, pintor, nieto del primero.

Lugares
Camarón de Tejeda, municipio de Veracruz, México.

Otros 
Batalla de Camarón entre México y Francia en 1863.
 Camarón , una película de 2005 basada en la vida del cantaor.
 En Venezuela se le dice coloquialmente camarón al acto de dormir la siesta.
 el nombre común de la planta '''''Alvaradoa amorphoides